Jorginho ist der Spitzname folgender Personen:

 Jorginho (Fußballspieler, 1964) (Jorge José de Amorim Campos; * 1964), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Jorginho (Fußballspieler, 1965) (Jorge Luís da Silva; * 1965), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Jorginho (Fußballspieler, September 1975) (Jorge Marcelo de Araújo; * 1975), brasilianischer Fußballspieler
 Jorginho (Fußballspieler, Oktober 1975) (Jorge Miguel Ferreira dos Santos; * 1975), portugiesischer Fußballspieler 
 Jorginho (Fußballspieler, 1977) (Jorge Luíz Pereira de Sousa; * 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Jorginho (Fußballspieler, 1985) (Jorge Pereira da Silva; * 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Jorginho (Fußballspieler, 1991) (Jorge Luiz Frello Filho; * 1991), brasilianisch-italienischer Fußballspieler
 Jorginho (Fußballspieler, Januar 1991) (Jorge de Moura Xavier; * 1991), brasilianischer Fußballspieler